Тим Ольбрехт (; 30 августа 1988, Вупперталь, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) — немецкий профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Карьера в НБА 
4 февраля 2013, выступая за «Рио-Гранде Вэллей Вайперсс», Тим Ольбрехт был назван в числе участников матча всех звёзд лиги развития НБА. 25 февраля 2013 года подписал контракт с «Хьюстон Рокетс». 15 июля 2013 он был отчислен из «Рокетс». 16 июня 2013 года Тим Ольбрехт подписал контракт с клубом «Филадельфия-76», однако 16 октября команда отказалась от его услуг. 30 ноября 2013 года вновь стал игроком «Рио-Гранде Вэллей Вайперс». 1 марта 2014 года был обменян в «Форт-Уэйн Мэд Энтс».

5 августа 2014 года подписал контракт с «Ратиофармом».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nba.com 
 Профиль на сайте Eurobasket.com 

Баскетболисты Германии
Игроки «Байер Джайентс»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Нюрнберг»
Игроки БК «Телеком Баскетс»
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Енисей»
Игроки сборной Германии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года